Белькович Ігор Володимирович (1904—1949) — радянський, астроном дослідник Місяця.

 Белькович — великий метеоритний кратер на зворотному боці Місяця.

Див. також 
 Белькевич